Levice – miasto na Słowacji
 Levice – Gena – park przemysłowy w Levicach w południowo-zachodniej Słowacji
 Powiat Levice – słowacka jednostka podziału terytorialnego znajdująca się w kraju nitrzańskim
 Levice – stacja kolejowa
 Levice – miejscowość we Włoszech

Zobacz też 
 Lewice